Santa Maria del Carmine ist der Name mehrerer italienischer Kirchen:
Santa Maria del Carmine (Florenz)
Santa Maria del Carmine (Mailand)
Santa Maria del Carmine Maggiore (Neapel)
Santa Maria del Carmine (Pavia)
Santa Maria del Carmine (Pisa)
Santa Maria del Carmine (Venedig)

Siehe auch:
 Unsere Liebe Frau auf dem Berge Karmel